Cette page contient les pages d'homonymie de Macfarlane et MacFarlane.

Patronyme 

  (?-1819), un ecclésiastique anglican qui a été évêque de l'église épiscopalienne écossaise à la fin du  et au début du  ;
 Frank Macfarlane Burnet (1899-1985), également connu sous le nom de Macfarlane ou de Mac Burnet, un virologue australien dont les recherches ont particulièrement bénéficié au domaine de l'immunologie ;
 John MacFarlane, un professeur de philosophie à l'université de Berkeley intéressé par la logique et la métaphysique ;
Lawrence Macfarlane, avocat et homme d'affaires scotto-québécois ;
Luke Macfarlane (1980 - ), acteur et musicien canadien ;
 Norman Macfarlane, baron Macfarlane de Bearsden (1926-2021), un industriel écossais, ancien membre de la Chambre des lords ;
 Robert Macfarlane (1900-1981), homme politique néo-zélandais ;
 Samuel Macfarlane (1837-1911), missionnaire anglais ;
 Seth MacFarlane (1973 - ), un acteur, scénariste, réalisateur, producteur et monteur américain ;
 Todd McFarlane (1961 - ), auteur de bandes dessinées canadien.

Nom propre 
 Jakob + MacFarlane, une agence d'architecture dont Brendan MacFarlane (né en 1961 à Christchurch) est l'un des associés

Nom commun 
 Macfarlane, un manteau ample, sans manche, comportant une pèlerine sur les épaules, ou un grand collet

Toponyme 
 Macfarlane, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme écossais